Globemaster ist der Name für drei verschiedene Transportflugzeuge der US-amerikanischen Luftwaffe, und zwar für 
 die Douglas C-74 Globemaster der späten 1940er- und 1950er-Jahre
 die Douglas C-124 Globemaster II der 1950er- bis 1970er-Jahre
 die McDonnell Douglas C-17 Globemaster III, seit 1993 im Einsatz.